Carmichaelia kan syfta på:

 Carmichaelia (svampar) – ett släkte av svampar
 Carmichaelia (växter) – ett släkte av växter